Arnis peut désigner :
 L’arnis (aussi appelé kali ou eskrima), un art martial originaire des Philippines
 Arnis, une ville du Schleswig-Holstein, en Allemagne